Игорь Сапрыкин:
 Сапрыкин, Игорь Александрович (род. 1938) — российский дипломат, посол.
 Сапрыкин, Игорь Анатольевич (род. 1980) — ЗМС России (плавание в ластах).